ZX-12R Ninja — спортивный мотоцикл производства компании Kawasaki. Отличается жёсткой работой КПП и подвесками с широким диапазоном настроек.

Технические характеристики 
 Двигатель 1199 см3, 4-тактный, 4-цилиндровый, рядный, DOHC, 4 клапана, жидкостное охлаждение
 Мощность: 178 л.с. при 10500 об/мин 
 Мощность с инерционным наддувом: 190 л.с. при 10500 об/мин.
 Максимальный крутящий момент 134 Нм при 7500 об/мин
 Разгон 0-100 км/ч 2,6 сек
 Максимальная скорость 300 км/ч с ограничителем и ~ 340 км/ч на версиях без ограничителя
 Длина 2070 мм
 База 1440 мм
 Сухая масса 215 кг
 Снаряженная масса 247 кг
 Передняя шина 120/70-ZR17
 Задняя шина 200/50-ZR17

Основная Информация 
Модель: Kawasaki Ninja ZX-12 R
Год выпуска: 2000-2006
Тип мотоцикла: спортбайк

Двигатель и трансмиссия 
Тип двигателя: рядный 4-х цилиндровый
Тактов: 4
Топливная система: Injection. Fuel injection with 46-mm throttle bodies and sub throttles
Газораспределение: DOHC
Зажигание: Digital
Рабочий объём: 1,20
Степень сжатия: 12,2:1
Диаметр цилиндра × ход поршня: 83,0 × 55,4
Охлаждение: жидкостное
Коробка передач: 6 передач
Стартер: электрический
Привод: цепь

Примечания

Ссылки 
 Обзор мотоцикла Kawasaki ZX-12R Ninja

ZX-12R Ninja
Мотоциклы по алфавиту